Mistrzostwa Ameryki w Piłce Ręcznej Kobiet 2003 – siódme mistrzostwa Ameryki w piłce ręcznej kobiet, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw kontynentu organizowany przez PATHF mający na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej w Ameryce. Odbył się w dniach 29 kwietnia – 4 maja 2003 roku w brazylijskim São Bernardo do Campo. Tytułu zdobytego w 2000 roku broniła reprezentacja Brazylii. Mistrzostwa były jednocześnie eliminacjami do MŚ 2003.

Informacje ogólne 
W turnieju początkowo miało wystąpić osiem reprezentacji podzielonych na dwie czterozespołowe grupy rywalizujące w pierwszej fazie systemem kołowym o awans do fazy play-off. Przed samym turniejem wycofała się reprezentacja Meksyku, którą w fazie grupowej zastąpiła juniorska reprezentacja Brazylii, mecze te jednak nie miały znaczenia dla układu tabeli. Dwie czołowe drużyny z każdej z grup awansowały do półfinałów, gdzie stawką były również trzy miejsca w turnieju finałowym Mistrzostw Świata 2003, pozostałe zaś walczyły o miejsca 5–7.

Po raz czwarty z rzędu w turnieju triumfowały Brazylijki, wraz z pozostałymi medalistami awansując do turnieju finałowego mistrzostw świata.

Uczestnicy 
 Grupa A
 
 
 
 
 Grupa B

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 5–7

Mecze o miejsca 1–4

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Mistrzostwa Ameryki w piłce ręcznej
2003 w piłce ręcznej
2003 w Brazylii
Piłka ręczna w Brazylii
Sport w stanie São Paulo